Чермин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Плешевский повят, Великопольское воеводство. Население — 4842 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бронишевице
 Чермин
 Граб
 Ленг
 Мамоты
 Перухы
 Перушице
 Псене-Острув
 Скшипна
 Стшидзев
 Вечин
 Жале
 Жбики
 Жегоцин
 Воля-Духовна

Соседние гмины 
 Гмина Хоч
 Гмина Гизалки
 Гмина Котлин
 Гмина Плешев
 Гмина Жеркув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства